Густав Рудольф Абелин (, 17 мая 1819, Линчёпинг, Эстергётланд, Швеция — 19 сентября 1903, Квиллинге, Эстергётланд, Швеция) — шведский генерал-лейтенант, министр обороны Швеции и член риксдага (первой палаты) с 1871 по 1898 год.

Биография 
Густав Абелин и его брат Хьялмар Абелин родились в семье мэра Линчёпинга Захариаса Абелина.

В возрасте восемнадцати лет Густав стал добровольцем в первом лейб-гренадерском полку, позже он получил диплом студента и стал офицером. В 1839 году Абелин был назначен унтер-лейтенантом в полку Нерке, где был повышен до лейтенанта в 1846 году, в 1850 году стал квартирмейстером полка, а в 1855 году капитаном. В 1862 году он был произведён в подполковники Южного сканского пехотного полка.

В последующие годы он работал в составе нескольких комитетов, в том числе и в том, который был назначен для подготовки предложения по перевооружению армии самозарядной винтовкой.

В 1867 году Густав был назначен полковником и супервайзером Северного сканского пехотного полка, но в том же году был назначен генерал-майором армии и членом Государственного совета, где с 1867 по 1871 год возглавлял Министерство обороны Швеции.

После решения риксдага Густав Абелин был назначен генерал-лейтенантом и возвращён к руководству Северного сканского пехотного полка. В 1872—1887 годах он был главнокомандующим вторым военным округом, а в 1874—1875 годах участвовал в комитете по составлению предложения о новом армейском указе. В 1887 году Абелин стал генерал-лейтенантом в запасе генералитета.

Густав Абелин был депутатом первой палаты риксдага от лена Эстергётланда в 1871—1898 годах, заседал в Комитете обороны в 1875, 1877, 1878 и 1883 годах и был членом Секретного комитета в 1895 году. С 1867 года он был членом первого класса Королевской академии военных наук, а в 1900 году ушёл в отставку. Абелин также был председателем правления Гёта-канала в 1881—1901 годах и председателем правления Motala Verkstad в 1883—1891 годах.

Награды 

 Рыцарь ордена Меча (1863)
 Командор ордена Меча (1868)
 Кавалер Большого креста ордена Меча (29 июля 1869)
 Кавалер ордена Серафимов (1 декабря 1886)
 Кавалер Большого креста ордена Данеброг
 Кавалер Большого креста ордена Короны Италии
 Кавалер ордена Красного орла 1-й степени

Примечания 

Родившиеся в Линчёпинге
Генералы Швеции
Политики Швеции XIX века
Депутаты риксдага
Министры обороны Швеции
Кавалеры ордена Серафимов
Кавалеры Большого креста ордена Данеброг
Кавалеры Большого креста ордена Короны Италии
Кавалеры ордена Красного орла 1 степени